

Sigle 
 Landssammenslutningen af Handelskoleelever, associazione studentesca delle scuole superiori della Danimarca
 Linfoma di Hodgkin – neoplasia del linfonodo
 Luteinizing hormone – ormone luteinizzante, un ormone prodotto dall'adenoipofisi

Codici 
 LH – codice vettore IATA di Lufthansa
 LH – codice FIPS 10-4 della Lituania
 LH – codice ISO 3166-2:IE della contea di Louth (Repubblica d'Irlanda)

Sport  
 LH – trampolino grande per salto con gli sci (Large Hill)